Entführung steht für
Entführung, mitunter eine Straftat
Entführung (1915), Film
Siehe auch
Die Entführung
Entführt